Mužská dvouhra Open Sud de France 2017 probíhala v úvodní polovině února 2017. Do singlové soutěže montpellierského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Dvojnásobným obhájcem titulu byl francouzský tenista Richard Gasquet.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený 19letý Němec Alexander Zverev, jenž ve finále zdolal francouzskou turnajovou trojku Richarda Gasqueta po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–3. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu ATP Tour. Bodový zik mu zajistil nové kariérní maxim, když na žebříčku ATP 13. února 2017 figuroval na 18. místě.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Open Sud de France
Tenis ve Francii v roce 2017
ATP World Tour 2017